Рудничное — название населённых пунктов.

Россия 
 Рудничное — посёлок железнодорожного разъезда в Саткинском районе Челябинской области.

Украина 
 Рудничное — исторический район Кривого Рога, бывший посёлок Криворожского городского совета Днепропетровской области.
 Рудничное — посёлок в Криворожском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Рудничное городское поселение